Одоевщино — название населённых пунктов в России:

 Одоевщино — село в Данковском районе Липецкой области.
 Одоевщино — село в Сараевском районе Рязанской области.